De Regionalliga 1968/69 was het zesde seizoen van de Regionalliga als tweede hoogste klasse in het Duits voetbal.

Eindstand

Nord

Berlin

West

Südwest

Süd

Eindronde

Groep 1

Groep 2

Duits competitievoetbal 1968/69
Seizoen 1968/69